Флаг Краснозо́ренского района — официальный символ Краснозоренского муниципального района Орловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 апреля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6355.

Флаг составлен на основании герба Краснозоренского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края белую полосу, орнаментированную чёрными линиями в виде кладки плитняка, в 1/4 полотнища; по красному полотнищу от середины верхней части белой полосы к краям расходятся четыре жёлтых луча, а поверх лучей изображена фигура чёрного орла (из герба района) с жёлтыми глазами, клювом и лапами, удерживающего правой лапой серебряную саблю».

Обоснование символики 

История Краснозоренского района уходит в глубину веков. В начале XVII века здесь началось заселение северной (Московской) стороны Присосненского бассейна, превращённой в XIII веке нашествиями монголо-татар в пустыню, поросшую в течение двухвекового безлюдья лесом, чередовавшимся с пространствами «дикого поля».

На древней Краснозоренской земле родился герой Отечественной войны 1812 года, командир первого партизанского отряда, генерал-лейтенант Денис Васильевич Давыдов (1784—1839 годы). Он был одной из наиболее ярких и известных фигур своего времени.

В настоящее время возрождается усадьба Д. Давыдова и создан музей-заповедник. 5 июня 2002 года в самом центре посёлка Красная Заря открыт памятный знак Денису Давыдову, человеку-легенде, имя которого связано с дорогими для жителей района названиями: Орловщина, Красная Заря, Давыдово.

Краснозоренские жители прославились не только в годы борьбы с французскими захватчиками, но и в годы Великой Отечественной войны 1941—45 годов. За героизм, проявленный в эти годы, 8 уроженцев Краснозоренского района удостоены звания Героя Советского Союза.

Флаг Краснозоренского района раскрывает исторические и природные особенности района. Центральная фигура флага — чёрный орёл, держащий серебряную саблю (изогнутый меч) — заимствован из герба рода Давыдовых, символизирует связь времён. Символика орла многозначна: божественность, храбрость, вера, победа, величие, власть. Поднятый в лапе орла меч — символ приписываемого Александру Невскому выражения «кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет». Красный цвет полотнища — символ героизма жителей Краснозоренского района, а вместе с золотыми лучами солнца, предвещающими зарю (когда солнца ещё не видно, но его первые лучи появляются над горизонтом) — гласный символ названия района.

Белая полоса — символизирует залежи известняка, который добывают в районе промышленным способом и который активно используется в облицовке обелисков, палисадников и домов района.

Красный цвет символ праздника, красоты, активности, мужества.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, божественной мудрости, благородства, мира.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

См.также 

 Флаги Орловской области

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением сабли